El término Villacañas puede referirse a:

 Villacañas, población de la provincia de Toledo que se encuentra en La Mancha (España)
 Silos de Villacañas, construcciones subterráneas utilizadas como vivienda hasta mediados del siglo XX en la localidad de Villacañas.

Apellido
 José Luis Villacañas, (1955-) es un profesor, filósofo político, historiador de la filosofía e historiador de las ideas políticas, de los conceptos y de las mentalidades español.
 Beatriz Villacañas, (1964-), poeta, ensayista y crítica literaria española.
 Juan Antonio Villacañas, (1922-2001), poeta, ensayista y crítico español.